Per stazione di Montesanto si può intendere:
 la stazione di Montesanto di RFI nel comune di Voghiera
 la stazione di Montesanto di EAV a Napoli
 la stazione di Napoli Montesanto di RFI